Алексюк, Валентин Викторович (род. 1989) — украинский хоккеист.
 Алексюк, Владимир Викторович (род. 1987) — украинский хоккеист (игрок сборной Украины по хоккею с шайбой).
 Алексюк, Павел Павлович (1892—????) — белорусский политический деятель.